Newland (Gloucestershire), een plaats in het Engelse graafschap Gloucestershire
 Newland (North Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
 Newland (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
 Newland (Worcestershire), een plaats in het Engelse graafschap Worcestershire